Theo Boosten (architect)
Theo Boosten (scheidsrechter)